Техни́ческий переу́лок — улица в центре Москвы в Басманном районе между Бауманской улицей и Лефортовской набережной.

Происхождение названия 
С XVIII века известен как Спиридовский переулок по фамилии домовладелицы конца XVIII века вдовы адмирала Григория Андреевича Спиридова. Переименован в 1922 году по расположению близ Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана (ныне Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана).

Описание 
Технический переулок начинается от Бауманской улицы как продолжение Новокирочного переулка, проходит на восток, пересекает 2-ю Бауманскую улицу, затем проходит, петляя, между корпусами МГТУ им. Баумана и выходит на Лефортовскую набережную слева от Главного учебного корпуса.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

 № 2 — здание Центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации

См. также 
  МГТУ им. Баумана

Ссылки 
 Официальный сайт управы Басманного района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 

Переулки Москвы